Río Arapey puede referirse…
 al Río Arapey, o río Arapey Grande, un río de Uruguay;
 al Río Arapey Chico, río de Uruguay; o
 al Río Arapey (ROU 14), patrullero de la clase Marine Protector.
Nombres de buques de guerra de Uruguay